Mars är ett efternamn.

Personer med efternamnet 
Alastair Mars (1915–1985), brittisk författare och ubåtskapten under andra världskriget
 Bruno Mars (1985–), en amerikansk sångare, låtskrivare och musikproducent
Chris Mars, musiker och målare
Ed Mars (1866–1941), amerikansk basebollspelare
Forrest Mars, Jr., konfektyrmagnat
Forrest Mars, Sr. (1904–1999), konfektyrmagnat
Franklin Clarence Mars (1883–1934), konfektyrmagnat
Jacqueline Mars, konfektyrmagnat
John Franklyn Mars, konfektyrmagnat
Kenneth Mars, (född 1936), skådespelare
Mademoiselle Mars (1779–1847), fransk skådespelerska
 Mick Mars (1951–), gitarrist i Mötley Crüe
Jean-Baptiste Belley, också känt som Mars

Se även
 Marsfamiljen – den familj som äger Mars Incorporated